Gyanta fák által termelt ragacsos váladék
Gyanta település Romániában